Джо́зеф Уо́терс Спенс (; 15 декабря 1898, , Англия — 31 декабря 1966, Честерфилд, Англия), более известный как Джо Спенс () — английский футболист, нападающий. Долгое время выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», став одним из его самых известных игроков межвоенного периода. С 168 голами занимает 7-е место (наряду с Райаном Гиггзом) в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Характеризовался как «быстрый, техничный, крепкий игрок». На «Олд Траффорд» в 1920-е годы была популярна кричалка «Отдай мяч Джо!» (). Также болельщики звали его «Мистер Футбол» ().

Клубная карьера 
Джо Спенс родился и вырос в , Нортамберленд, неподалёку от Ньюкасла. Его отец, Уильям Спенс, шотландец по происхождению, работал забойщиком на местной угольной шахте. С 13-летнего возраста Джо также работал на угольной шахте откатчиком вагонеток. С ранних лет начал играть в футбол, в свободное от работы время выступая за местные молодёжные клубы «Блачер Джуниорс» и «Трокли Селтик». За «Блачер Джуниорс» в свой первый сезон забил 42 гола в 49 матчах. В 1916 году 17-летний Спенс году был призван в ряды Британской армии, где проходил службу пулемётчиком. В военное время выступал в качестве гостевого игрока за «Ливерпуль», «Ньюберн» и «Скотсвуд» и даже выиграл армейский кубок по футболу со своим батальоном. Выступая за «Скотсвуд», получил прозвище «Скотсвудская гончая» ().

В марте 1919 года стал игроком «Манчестер Юнайтед». В своей первой (неофициальной) игре за клуб против «Бери» на «Олд Траффорд» забил 4 гола. Его официальный дебют в основном составе «Юнайтед» состоялся 30 августа 1919 года в матче Первого дивизиона против «Дерби Каунти». 8 сентября того же года забил свой первый гол за клуб в матче против «Шеффилд Уэнсдей». Всего в своём первом сезоне в «Юнайтед» забил 14 мячей.

Выступал за клуб на протяжении 14 сезонов, сыграв 510 официальных матчей и забив 168 мячей, включая 3 три хет-трика (против «Манчестер Сити» 29 октября 1921 года, против «Дерби Каунти» 22 октября 1927 года и против «Ливерпуля» 5 мая 1928 года) и 2 «покера» (4 гола в одном матче) (против «Кристал Пэлас» 12 апреля 1924 года и против «Вест Хэм Юнайтед» 1 февраля 1930 года). Шесть раз становился лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в сезоне: это происходило в сезонах 1919/20, 1921/22, 1926/27, 1927/28, 1929/30 (совместно с Гарри Роули) и 1931/32.

12 июня 1933 года перешёл в «Брэдфорд Сити». Провёл в клубе два сезона, забив 27 мячей в 75 матчах чемпионата. 16 мая 1935 года перешёл в «Честерфилд», за который забил 10 мячей в 58 матчах чемпионата. Помог клубу выиграть Третий северный дивизион Футбольной лиги в сезоне 1935/36.

Завершил карьеру в 1938 году.

После Второй мировой войны вернулся в «Манчестер Юнайтед» и работал в клубе на тренерских должностях, а также в роли скаута.

Карьера в сборной 
Провёл 2 матча за сборную Англии в 1926 году (против Бельгии и Ирландии).

Матчи Джо Спенса за сборную Англии 

Итого: 2 матча / 1 гол; 1 победа, 1 ничья.

Достижения 
  Честерфилд
 Чемпион Третьего северного дивизиона Футбольной лиги: 1935/36

Статистика выступлений

Личная жизнь 
В сентябре 1922 года женился на Элис Лаун.

Его сын, Джо Спенс-младший, также был футболистом и играл за «Йорк Сити».

Двоюродный брат Джо Спенса, Джордж Браун, также был известным футболистом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Честерфилд»
Участники Первой мировой войны (Великобритания)